è il nome attribuito alla costruzione di un dojo nel novembre 1931 a Shizuoka in Giappone.

Il Dojo
Il fratello e gli amici del Maestro Minoru Mochizuki costruirono il dojo per lui mentre era convalescente a seguito di una pleurite ed una tubercolosi. Quando il dojo fu edificato, un amico della famiglia Mochizuki (insegnante di filosofia) lo chiamò Yōseikan. Mochizuki adottò immediatamente il nome in quanto significava "il luogo per coltivare la verità/giustizia". Esso rifletteva gli ideali del suo insegnante e rinforzava l'atteggiamento positivo del "Benessere reciproco e prosperità" che aveva sempre promosso. L'apertura ufficiale del dojo si tenne nel novembre 1931 e molti dignitari provenienti da Tokyo, inclusi: Morihei Ueshiba, l'Ammiraglio Isamu Takeshita ed il Generale Makoto Miura parteciparono. Dovette essere ricostruito dopo Seconda Guerra Mondiale durante la quale fu incendiato.

Note

Voci correlate
Yoseikan Ryu

Collegamenti esterni

Arti marziali